Квалификация (отборочный турнир) 14-го чемпионата мира по волейболу среди женщин прошла в период с 18 января по 9 сентября 2001 года с участием 55 национальных сборных команд. Было разыграно 22 путёвки в финальный турнир мирового первенства (8 — от Европы, 5 — от Азии, 5 — от Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна, 2 — от Южной Америки, 2 — от Африки). От квалификации освобождены команды Германии (страна-организатор) и Кубы (победитель предыдущего чемпионата мира).

Европа 
Команды-участницы: Австрия, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Греция, Дания, Израиль, Испания, Италия, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Югославия.

Предварительный раунд 
2—3 февраля 2001. Баку (Азербайджан)
 2 февраля.  Азербайджан —  Израиль 3:0 (25:18, 25:23, 25:18).
 3 февраля.  Азербайджан —  Израиль 3:2 (32:34, 25:22, 23:25, 25:21, 15:13).

Групповой раунд

Группа Е  
17—19.06.2001. Хертогенбос (Нидерланды) 

 17 июня: Турция — Франция 3:2 (23:25, 17:25, 28:26, 25:20, 19:17); Нидерланды — Азербайджан 3:2 (24:26, 25:23, 17:25, 25:22, 15:12).
 18 июня: Азербайджан — Турция 3:1 (25:20, 22:25, 25:17, 26:24); Нидерланды — Франция 3:0 (25:20, 25:22, 25:23).
 19 июня: Азербайджан — Франция 3:0 (25:23, 25:18, 25:18); Нидерланды — Турция 3:2 (25:16, 28:30, 21:25, 25:20, 15:12).

Группа F  
24—26.06.2001. Ополе (Польша) 

 24 июня: Югославия — Словения 3:0 (25:16, 25:15, 25:22); Польша — Латвия 3:0 (25:16, 25:10, 25:15).
 25 июня: Словения — Латвия 3:0 (25:12, 25:18, 25:20); Польша — Югославия 3:0 (25:23, 25:15, 25:22).
 26 июня: Югославия — Латвия 3:2 (23:25, 25:18, 29:31, 25:12, 15:8); Польша — Словения 3:0 (25:19, 25:22, 25:22).

Группа G  
22—24.06.2001. Лиссабон (Португалия) 

 22 июня: Испания — Норвегия 3:1 (25:16, 22:25, 25:13, 25:8); Чехия — Португалия 3:0 (25:9, 26:24, 25:20).
 23 июня: Чехия — Испания 3:2 (23:25, 25:20, 25:18, 22:25, 15:11); Португалия — Норвегия 3:1 (22:25, 25:13, 25:22, 27:25).
 24 июня: Испания — Португалия 3:0 (25:22, 26:24, 25:20); Чехия — Норвегия 3:0 (25:15, 25:12, 25:15).

Группа H 
22—24.06.2001. Новый Уренгой (Россия) 

 22 июня: Украина — Австрия 3:0 (25:6, 25:4, 25:7); Россия — Дания 3:0 (25:13, 25:21, 25:12).
 23 июня: Дания — Австрия 3:0 (25:19, 25:18, 25:22); Россия — Украина 3:0 (25:19, 28:26, 25:16).
 24 июня: Украина — Дания 3:0 (25:12, 25:18, 25:17); Россия — Австрия 3:0 (25:19, 25:12, 25:9).

В составе сборной России выступали: Елена Василевская, Татьяна Грачёва, Наталья Морозова, Любовь Шашкова, Инесса Саргсян, Ирина Тебенихина, Елена Батухтина, Елена Година, Ольга Поташова, Наталья Сафронова, Елена Плотникова, Анна Артамонова. Главный тренер — Николай Карполь.

Группа I  
13—15.07.2001. Урбино (Италия) 

 13 июля: Италия — Швейцария 3:0 (25:18, 25:9, 25:10); Румыния — Венгрия 3:0 (25:18, 25:22, 25:15).
 14 июля: Румыния — Швейцария 3:0 (25:17, 25:15, 25:13); Италия — Венгрия 3:0 (25:18, 25:16, 25:9).
 15 июля: Венгрия — Швейцария 3:0 (25:21, 25:13, 25:12); Италия — Румыния 3:1 (25:18, 21:25, 25:13, 25:17).

Группа J  
27—29.08.2001. Дубровник (Хорватия) 

 27 августа: Греция — Болгария 3:2 (15:25, 25:15, 25:19, 19:25, 15:9); Хорватия — Финляндия 3:1 (21:25, 25:15, 25:19, 25:19).
 28 августа: Болгария — Финляндия 3:0 (25:19, 25:17, 25:23); Греция — Хорватия 3:1 (35:33, 15:25, 25:12, 26:24).
 29 августа: Греция — Финляндия 3:1 (25:19, 19:25, 25:20, 25:17)); Болгария — Хорватия 3:0 (25:18, 25:20, 25:14).

Итоги 
По итогам группового раунда путёвки на чемпионат мира 2002 года получили победители групп — Нидерланды, Чехия, Польша, Россия, Италия, Греция, а также по дополнительным показателям Болгария и Румыния, занявшие в группах вторые места.

Азия 
Команды-участницы: Австралия, Казахстан, Китай, Таиланд, Тайвань, Узбекистан, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония.

Предварительный раунд 
18—20.01.2001. Коломбо (Шри-Ланка) 

 18 января: Казахстан — Узбекистан 3:1 (15:25, 25:19, 25:17, 25:22).
 19 января: Узбекистан — Шри-Ланка 3:0 (25:19, 25:21, 25:16).
 20 января: Казахстан — Шри-Ланка 3:0 (25:11, 25:18, 25:19).

В групповой раунд вышли сборные Казахстана и Узбекистана, где к ним присоединились ещё 6 команд.

Групповой раунд

Группа С 
6—8.07.2001. Бангкок (Таиланд) 

 6 июля: Япония — Тайвань 3:0 (25:19, 25:19, 25:18); Таиланд — Узбекистан 3:0 (25:19, 25:13, 25:11).
 7 июля: Таиланд — Тайвань 3:0 (25:22, 25:17, 25:20); Япония — Узбекистан 3:0 (25:13, 25:14, 25:9).
 8 июля: Тайвань — Узбекистан 3:0 (25:15, 25:15, 25:15); Япония — Таиланд 3:0 (25:13, 25:14, 25:10).

Группа D 
31.08—2.09.2001. Макао (Китай) 

 31 августа: Южная Корея — Австралия 3:0 (25:20, 25:15, 25:17); Китай — Казахстан 3:0 (25:16, 25:6, 25:11).
 1 сентября: Южная Корея — Казахстан 3:0 (25:13, 25:22, 25:11); Китай — Австралия 3:0 (25:22, 25:16, 25:12).
 2 сентября: Австралия — Казахстан 3:2 (22:25, 25:11, 23:25, 32:30, 17:15); Китай — Южная Корея 3:1 (27:29, 25:18, 25:23, 25:18).

Итоги 
По итогам группового раунда путёвки на чемпионат мира 2002 года получили по две лучшие команды от групп — Китай, Япония, Таиланд и Южная Корея, а также третья команда группы D Австралия.

Северная, Центральная Америка и Карибский бассейн 
Команды-участницы: Аруба, Барбадос, Доминиканская Республика, Канада, Коста-Рика, Мексика, Нидерландские Антильские острова, Пуэрто-Рико, США, Ямайка.

Предварительный раунд 
14—16.06.2001. Ораньестад (Аруба) 

 14 июня: Ямайка — Аруба 3:0 (28:26, 25:22, 25:16).
 15 июня: Нидерландские Антильские острова — Ямайка 3:2 (18:25, 25:19, 25:13, 20:25, 15:8).
 16 июня: Аруба — Нидерландские Антильские острова 3:1 (15:25, 25:17, 25:16, 26:24).

Групповой раунд

Группа К  
12—14.07.2001. Санто-Доминго (Доминиканская Республика) 

 12 июля: Канада — Ямайка 3:0 (25:13, 25:14, 25:12); Доминиканская Республика — Барбадос 3:0 (25:8, 25:12, 25:12).
 13 июля: Канада — Барбадос 3:0 (25:11, 25:14, 25:16); Доминиканская Республика — Ямайка 3:0 (25:12, 25:16, 25:1).
 14 июля: Барбадос — Ямайка 3:2 (25:10, 14:25, 26:28, 25:21, 15:5); Доминиканская Республика — Канада 3:1 (25:13, 22:25, 25:18, 25:22).

Группа L 
13—15.07.2001. Сан-Хуан (Пуэрто-Рико) 

 13 июля: США — Мексика 3:0 (25:9, 25:17, 25:12); Пуэрто-Рико — Коста-Рика 3:0 (25:23, 25:10, 25:13).
 14 июля: США — Коста-Рика 3:0 (25:13, 25:10, 25:11); Пуэрто-Рико — Мексика 3:1 (22:25, 25:16, 25:15, 25:14).
 15 июля: Мексика — Коста-Рика 3:0 (25:16, 25:19, 25:18); США — Пуэрто-Рико 3:0 (25:23, 25:16, 25:14).

Итоги 
По итогам группового раунда путёвки на чемпионат мира 2002 года получили по две лучшие команды из групп — Доминиканская Республика, США, Канада и Пуэрто-Рико. Занявшая 3-е место в группе L сборная Мексики встретилась в матчах плей-офф с третьей командой южноамериканской зоны сборной Венесуэлы.

Южная Америка 
Команды-участницы: Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Перу.

Групповой раунд

Группа М 
6—8.07.2001. Санта-Фе (Аргентина)  

 6 июля: Бразилия — Перу 3:0 (25:14, 25:9, 25:13); Аргентина — Венесуэла 3:0 (25:16, 25:14, 25:18).
 7 июля: Венесуэла — Перу 3:1 (25:23, 12:25, 25:11, 25:19); Бразилия — Аргентина 3:0 (28:26, 25:18, 25:17).
 8 июля: Бразилия — Венесуэла 3:0 (25:23, 25:21, 25:12); Аргентина — Перу 3:0 (25:16, 25:13, 25:14).

Итоги 
По итогам группового раунда путёвки на чемпионат мира 2002 года получили две лучшие команды  — Бразилия и Аргентина. Занявшая 3-е место сборная Венесуэлы встретилась в матчах плей-офф с третьей командой североамериканской зоны сборной Мексики.

Плей-офф — Америка 
7—9.09.2001. Монтеррей (Мексика)
 7 сентября.  Венесуэла —  Мексика 3:0 (26:24, 25:19, 25:23).
 8 сентября.  Мексика —  Венесуэла 3:2 (26:24, 22:25, 19:25, 29:27, 16:14).
 9 сентября.  Мексика —  Венесуэла 3:0 (25:18, 29:27, 25:20).

По итогам плей-офф двух зон американского континента путёвку на чемпионат мира 2002 года получила Мексика.

Африка 
Команды-участницы: Египет, Камерун, Кения, Марокко, Намибия, Нигерия, Тунис.

Групповой раунд

Группа А  
13—15.07.2001. Найроби (Кения) 

 13 июля: Тунис — Камерун 3:0 (25:15, 25:14, 25:22); Кения — Намибия 3:0 (25:5, 25:4, 25:7).
 14 июля: Тунис — Намибия 3:0 (25:8, 25:3, 25:15); Кения — Камерун 3:0 (25:15, 25:14, 25:14).
 15 июля: Камерун — Намибия 3:0 (25:5, 25:12, 25:10); Кения — Тунис 3:0 (25:23, 28:26, 25:23).

Группа В  
3—5.08.2001. Каир (Египет) 

 3 августа: Египет — Марокко 3:1 (19:25, 28:26, 25:18, 25:19).
 4 августа: Нигерия — Марокко 3:2 (21:25, 25:16, 19:25, 25:12, 15:9).
 5 августа: Египет — Нигерия 3:1 (17:25, 25:23, 25:21, 25:13).

Итоги 
По итогам группового раунда путёвки на чемпионат мира 2002 года получили победители групп — Кения и Египет.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты мира по волейболу среди женщин
2001 год в волейболе